Echipa națională de fotbal a Gabonului reprezintă statul Gabon în fotbal și este controlată de Federația de Fotbal a Gabonului, forul ce guvernează fotbalul în Gabon. Nu s-a calificat la nici un Campionat Mondial, dar s-a calificat de 4 ori la Cupei Africii pe Națiuni, unde a ajuns în sferturi în 1996.

Titluri
Cupa UNIFAC :
1 (1999)
Campionatul UDEAC :
2 (1985, 1988)
o dată finaliști

Campionate mondiale
1930 până în 1962 - nu a intrat
1966 - a renunțat
1970 - nu a intrat
1974 - a renunțat
1978 până în 1986 - nu a intrat
1990 până în 2010 - nu s-a calificat

Cupa Africii
1957 până în 1970 - nu a intrat
1972 - nu s-a calificat
1974 - a renunțat
1976 - nu a intrat
1978 - nu s-a calificat
1980 - nu a intrat
1982 - a renunțat
1984 până în 1992 - nu s-a calificat
1994 - Primul tur
1996 - Sferturi
1998 - nu s-a calificat
2000 - Primul tur
2002 până în 2008 - nu s-a calificat
2010 - Primul tur
2012 - Este deja calificată fiind gazda competiției împreună cu Guineea Ecuatorială

Calificările la Campionatul Mondial de Fotbal 2010

Jucători notabili
 Daniel Cousin
 Henri Anchtouet
 Eric Mouloungui
 Stéphane N'Guéma
 Shiva Star N'Zigou
 Pierre Aubameyang

Lotul actual

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Convocați recent

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Legături externe
 Gabon  pe site-ul FIFA
  Site oficial

Gabon
Fotbal în Gabon